NGC 3314A, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Waterslang
 NGC 3314B, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Waterslang